Leucó del Bòsfor, rei del Bòsfor
 Leucó, poeta grec
 Leucó, escultor grec
 Leucó, en la mitologia grega, un fill d'Atamant